Partido Humanista da Solidariedade: Een politieke partij in Brazilië.
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Is een dienstregelingsprogramma van NS en Prorail.